— xá do Império Sassânida do 
  — príncipe da Ibéria dos séculos VI-VII

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história